Квалификация (отборочный турнир) 24-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 14 мая по 19 сентября 2004 года в категории «А» и с 11 июня 2004 по 12 июня 2005 года в категории «В». Всего в квалификации приняли участие 28 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Италия, Сербия и Черногория (страны-организаторы), Франция, Россия, Польша, Нидерланды (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
 Категория «А»: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Португалия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония.
 Категория «В»: Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Дания, Кипр, Латвия, Македония, Молдавия, Норвегия, Румыния, Турция, Швеция.

Категория «А»

Группа 1 

 14—16.05.2004. Гимарайнш (Португалия)
 14 мая: Венгрия — Германия 3:2 (28:26, 21:25, 25:23, 22:25, 15:8); Португалия — Израиль 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21).
 15 мая: Германия — Израиль 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:14); Португалия — Венгрия 3:2 (25:14, 25:23, 21:25, 23:25, 15:12).
 16 мая: Венгрия — Израиль 3:0 (25:20, 25:20, 25:23); Португалия — Германия 3:1 (34:32, 25:21, 18:25, 25:23).

 17—19.09.2004. Фридрихсхафен (Германия)
 17 сентября: Венгрия — Израиль 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:20, 15:12); Германия — Португалия 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).
 18 сентября: Португалия — Венгрия 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:18); Германия — Израиль 3:0 (25:22, 25:17, 25:19).
 19 сентября: Португалия — Израиль 3:0 (25:12, 25:22, 25:13); Германия — Венгрия 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 25:20).

Группа 2 

 14—16.05.2004. Братислава (Словакия)
 14 мая: Хорватия — Белоруссия 3:2 (25:23, 25:19, 22:25, 24:26, 15:13); Испания — Словакия 3:2 (25:20, 19:25, 25:16, 23:25, 16:14).
 15 мая: Испания — Белоруссия 3:2 (25:20, 25:21, 23:25, 22:25, 15:8); Хорватия — Словакия 3:1 (25:15, 22:25, 27:25, 25:20).
 16 мая: Испания — Хорватия 3:2 (25:22, 22:25, 22:25, 25:17, 21:19); Белоруссия — Словакия 3:0 (25:21, 25:21, 25:14).

 17—19.09.2004. Загреб (Хорватия)
 17 сентября: Хорватия — Белоруссия 3:2 (24:26, 25:17, 25:16, 18:25, 15:13); Испания — Словакия 3:2 (23:25, 25:15, 20:25, 25:23, 15:13).
 18 сентября: Хорватия — Словакия 3:0 (25:13, 25:22, 25:16); Испания — Белоруссия 3:1 (25:18, 25:21, 26:28, 25:23).
 19 сентября: Белоруссия — Словакия 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20); Хорватия — Испания 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 14:25, 15:13).

Группа 3 

 14—16.05.2004. Куопио (Финляндия)
 14 мая: Греция — Бельгия 3:0 (25:22, 25:16, 25:19); Финляндия — Болгария 3:2 (18:25, 16:25, 25:23, 25:19, 15:13).
 15 мая: Греция — Болгария 3:0 (25:22, 25:18, 25:17); Финляндия — Бельгия 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:16).
 16 июня: Болгария — Бельгия 3:0 (32:30, 25:22, 25:22); Греция — Финляндия 3:2 (25:20, 26:24, 22:25, 21:25, 15:13).

 17—19.09.2004. Варна (Болгария)
 17 сентября: Греция — Финляндия 3:1 (25:20, 25:23, 11:25, 25:18); Болгария — Бельгия 3:2 (20:25, 23:25, 25:17, 25:10, 15:12).
 18 сентября: Греция — Бельгия 3:1 (18:25, 25:17, 25:17, 25:21); Болгария — Финляндия 3:0 (25:22, 25:10, 27:25).
 19 сентября: Финляндия — Бельгия 3:1 (25:21, 25:18, 22:25, 25:23); Болгария — Греция 3:1 (34:32, 21:25, 25:18, 25:16).

Группа 4 

 14—16.05.2004. Опава (Чехия)
 14 мая: Чехия — Словения 3:0 (25:18, 25:23, 25:16); Украина — Эстония 3:1 (25:22, 25:21, 15:25, 25:18).
 15 мая: Чехия — Эстония 3:0 (25:21, 25:23, 25:15); Украина — Словения 3:1 (26:24, 25:16, 25:27, 30:28).
 16 мая: Эстония — Словения 3:1 (25:18, 18:25, 25:18, 25:17); Чехия — Украина 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).

 17—19.09.2004. Ново-Место (Словения)
 17 сентября: Украина — Чехия 3:0 (25:23, 25:23, 27:25); Словения — Эстония 3:0 (29:27, 25:17, 25:17).
 18 сентября: Чехия — Эстония 3:1 (25:21, 24:26, 25:20, 25:21); Украина — Словения 3:0 (30:28, 31:29, 25:16).
 19 сентября: Украина — Эстония 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:20); Чехия — Словения 3:0 (25:14, 25:23, 25:18).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «А» путёвки на чемпионат Европы 2005 года получили победители групп — Португалия, Хорватия, Греция, Чехия, а также Испания и Украина, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших в группах вторые места.  

Три из четырёх худших команды групп (Израиль, Словакия, Бельгия) на отборочный цикл чемпионата Европы-2007 переводятся в категорию «В» (смотри примечание).

Категория «В»

Группа 1 

 11—13.06.2004. (Румыния)
 11 июня: Босния и Герцеговина — Молдавия 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:18); Румыния — Норвегия 3:0 (25:23, 25:10, 25:17).
 12 июня: Молдавия — Норвегия 3:2 (23:25, 25:14, 25:19, 19:25, 15:10); Румыния — Босния и Герцеговина 3:2 (19:25, 23:25, 25:14, 25:17, 15:5).
 13 июня: Босния и Герцеговина — Норвегия 3:1 (28:26, 21:25, 25:19, 25:22); Румыния — Молдавия 3:0 (25:17, 25:18, 25:19).

 3—5.06.2005. Стейнхьер (Норвегия)
 3 июня: Румыния — Босния и Герцеговина 3:0 (25:22, 25:16, 25:15); Норвегия — Молдавия 3:2 (22:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:9).
 4 июня: Румыния — Молдавия 3:0 (25:20, 25:20, 25:17); Босния и Герцеговина — Норвегия 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:23).
 5 июня: Босния и Герцеговина — Молдавия 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19); Румыния — Норвегия 3:2 (16:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12).

Группа 2 

 11—13.06.2004. Рига (Латвия)
 11 июня: Македония — Австрия 3:0 (27:25, 25:20, 25:19); Швеция — Латвия 3:1 (22:25, 27:25, 25:23, 25:17).
 12 июня: Македония — Латвия 3:0 (25:17, 25:18, 29:27); Швеция — Австрия 3:1 (25:18, 25:20, 21:25, 25:20).
 13 июня: Латвия — Австрия 3:2 (25:21, 25:23, 20:25, 21:25, 15:9); Македония — Швеция 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).

 3—5.06.2005. Скопье (Македония)
 3 июня: Швеция — Латвия 3:0 (25:21, 25:22, 25:23); Австрия — Македония 3:0 (25:22, 25:13, 25:18).
 4 июня: Австрия — Латвия 3:1 (25:22, 25:17, 15:25, 25:23); Македония — Швеция 3:0 (25:22, 25:19, 25:19).
 5 июня: Швеция — Австрия 3:1 (30:32, 25:22, 25:23, 25:16); Латвия — Македония 3:0 (25:18, 25:23, 25:16).

Группа 3 

 11—13.06.2004. (Дания)
 11 июня: Дания — Кипр 3:0 (25:15, 25:23, 25:22); Турция — Азербайджан 3:0 (25:14, 25:23, 25:16, 25:7).
 12 июня: Турция — Кипр 3:0 (25:9, 25:18, 25:18); Дания — Азербайджан 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:22).
 13 июня: Азербайджан — Кипр 3:2 (25:18, 25:22, 18:25, 19:25, 15:13); Дания — Турция 3:1 (24:26, 26:24, 30:28, 25:18).

 10—12.06.2005. Анкара (Турция)
 10 июня: Дания — Кипр 3:0 (25:18, 25:23, 25:23); Турция — Азербайджан 3:0 (25:20, 25:17, 25:18).
 11 июня: Дания — Азербайджан 3:0 (25:16, 25:16, 25:20); Турция — Кипр 3:0 (25:15, 26:24, 25:14).
 12 июня: Кипр — Азербайджан 3:0 (25:23, 26:24, 25:23); Турция — Дания 3:1 (23:25, 26:24, 25:23, 25:14).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «В» победители групп (Румыния, Македония, Турция) на отборочный цикл чемпионата Европы-2007 переводятся в категорию «А» (смотри примечание).

Примечание 
С чемпионата Европы 2007 года изменена система квалификации: отменены категории, а все заявившиеся команды получают возможность стартовать с основного этапа отборочных соревнований.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2004 год в волейболе
2005 год в волейболе
Волейбол